Enville – villaggio del Regno Unito nello Staffordshire (Inghilterra)
Enville – comunità non incorporata degli Stati Uniti nell'Oklahoma 
Enville – comune degli Stati Uniti nel Tennessee